u większości autorów polskich rozkład dwumianowy
 u większości autorów anglojęzycznych rozkład zero-jedynkowy, czyli rozkład dwupunktowy o nośniku 

W przedmowie podręcznika DeGroota wprost stwierdza się: „[rozkład dwupunktowy] w oryginale nazywany Bernoulliego, który to termin w literaturze polskiej jest zarezerwowany dla rozkładu dwumianowego”.

Niektórzy polscy autorzy uważają jednak (podobnie jak większość anglojęzycznych), że nazywanie rozkładu dwumianowego rozkładem Bernoulliego jest błędem, gdyż jest to rozkład pojedynczego doświadczenia Bernoulliego, czyli rozkład zero-jedynkowy.

Przypisy